Татьяна Алексеевна Суворова (род. 1966, Свердловск) — русская писательница-фантастка.

Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Работала в издательстве «Старт». Живёт в Екатеринбурге.

Список произведений 
 Сердце Бездны. — М.: АСТ, 2000. — 382 с. — 11 000 экз. — ISBN 5-17-003086-X («Сердце бездны», «Чёрный талисман»)
 Плата по векселям (сборник рассказов). — Прометей, 1989. — 14 с. — 50 000 экз.

Ссылки 
 Суворова, Татьяна Алексеевна // Энциклопедия фантастики. Под ред. Вл. Гакова. — М.: «Международный центр фантастики», 1997.
 Суворова Т. А. в проекте biografija.ru

Выпускники Уральского государственного университета
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели XX века